El término pirola puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Erica umbellata;
 El nombre común de la planta Pyrola minor.